Gesualdo Bufalino – scrittore italiano
 Paolo Bufalino – attore italiano
 Bufalino – cosca mafiosa
 animale appartenente al genere Bubalus